La Regionalna Vaterpolo Liga 2014-2015 (den. uff.: Triglav Regionalna Liga 2014-2015 per ragioni di sponsorizzazione) è la prima edizione dell'omonima competizione in seguito al cambiamento di denominazione e formula dell'ormai passata Jadranska Liga ed è stata, in totale, la 7ª edizione del torneo. Le gare sono iniziate il 4 ottobre 2014 e si concluderanno con la due giorni dedicata alla Final 4 il 3-4 aprile 2015.

Le squadre partecipanti sono quindici, tre in più rispetto alle edizioni precedenti, per l'ingresso di quattro compagini serbe, che si aggiungono a sette croate (una in meno rispetto alle stagioni precedenti), tre montenegrine e una slovena.

La formula della competizione è pertanto cambiata. Essa si suddivide in tre diverse fasi: la prima fase prevede due gruppi da otto e sette squadre ciascuno, in cui ogni squadra affronta le altre incluse nel proprio gruppo secondo la formula del girone all'italiana (andata e ritorno). Si qualificano alla seconda fase le prime quattro di ciascun gruppo che confluiscono in un gruppo unico, in cui ciascuna squadra affronta solo le quattro ancora non affrontate nella prima fase, per un totale di otto giornate. In questa seconda fase vengono mantenuti i punti e la differenza reti totalizzati nella prima fase, escludendo però tutti quelli accumulati contro le squadre eliminate.

La terza fase coincide con la Final 4 a eliminazione diretta, a cui prendono parte le prime quattro formazioni.

Come ogni anno a partire dalla stagione 2008-09, l'intera totalità delle squadre croate di Prima Divisione partecipa alla Lega Adriatica, cosicché gli incontri disputati fra le otto squadre croate vengono conteggiati come validi per il campionato croato.

Squadre partecipanti

Prima fase

Gruppo A

Calendario e risultati

Gruppo B

Calendario e risultati

Seconda fase 
Nel girone per il titolo si qualificano ai playoff le prime quattro. Nel girone per la permanenza si salvano le prime due, mentre le rimanenti perdono il diritto a partecipare la stagione successiva.

Girone per il titolo

Girone per la permanenza

Calendario e risultati

Final Four 
Tutte le partite si svolgono nella Piscina di Cantrida di Fiume (Croazia).

Tabellone

Risultati

Classifica marcatori

Collegamenti esterni 
 

Sport acquatici nel 2014
Sport acquatici nel 2015
Jadranska Liga